Основна стаття: Вімблдонський турнір 2019

Минулорічними чемпіонками була чеська пара Катержина Сінякова/Барбора Крейчикова. 

На початку турніру на лідерство в парному рейтингу WTA претендували чинна №1 Крістіна Младенович, Барбора Стрицова, Елісе Мертенс та Ешлі Барті. Щоб мати шанс змістити Младенович, Стрицова повинна добратися до фіналу, а Мертенс та Барті — виграти турнір. 

Перемогла в турнірі тайвансько-чеська пара Сє Шувей / Барбора Стрицова. Як наслідок Стрицова  очолила парний рейтинг WTA.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Нижня частина

Секція 3

Секція 4

Виноски 

Вімблдонський турнір
2019 у тенісі
2019 в англійському спорті